Сент-Кристі́-д'Арманья́к, Сент-Крісті-д'Арманьяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 120 км на захід від Тулузи, 55 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 377,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Кристі-д'Арманьяк на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Кристі-д'Арманьяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Кристі-д'Арманьяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Кристі-д'Арманьяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Кристі-д'Арманьяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер